Amy Foster – racconto di Joseph Conrad del 1901
Amy Foster – velocista irlandese nata nel 1988
 Amy S. Foster – autrice di canzoni canadese